Gueorgui Beregovoï (1921-1995), cosmonaute soviétique
 Famille Bérégovoy : notamment : 
 Pierre Bérégovoy (1925-1993), homme politique français